Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1946 rozegrano w dniach 24 czerwca – 5 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Tom Brown /  Jack Kramer -  Geoff Brown /  Dinny Pails 6–4, 6–4, 6–2

Gra podwójna kobiet 
 Louise Brough /  Margaret Osborne –  Pauline Betz /  Doris Hart 6–3, 2–6, 6–3

Gra mieszana 
 Louise Brough /  Tom Brown –  Dorothy Cheney /  Geoff Brown 6–4, 6–4

Przypisy 

Wimbledon według lat
1946 w tenisie ziemnym
1946 w Wielkiej Brytanii